Roman Sergueïevitch Berdnikov - en  - (né le  à Omsk en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé à l'Avangard Omsk, il commence sa carrière en senior avec l'équipe réserve dans la Pervaïa liga, le troisième échelon russe en 2008. Il est sélectionné en quinzième position lors de la sélection européenne 2009 de la Ligue canadienne de hockey par l'Attack d'Owen Sound. Il part alors en Amérique du Nord et joue deux saisons dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il remporte la Coupe J.-Ross-Robertson 2011 et participe à la Coupe Memorial 2011. En 2011, il intègre l'équipe première de l'Avangard Omsk dans la KHL. Il ajoute à son palmarès la Coupe Kharlamov 2012 et 2013 en étant assigné à l'Omskie Iastreby, l'équipe junior de l'Avangard.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008|| Avangard Omsk 2|| Pervaïa liga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Avangard Omsk 2|| Pervaïa liga || 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Attack d'Owen Sound || LHO || 38|| 9|| 15|| 24|| 12|| || || || || 
|-
| 2010-2011 || Omskie Iastreby || MHL || 32|| 8|| 13|| 21|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Attack d'Owen Sound || LHO || 25|| 7|| 6|| 13|| 2|| 22|| 6|| 3|| 9|| 4
|-
| 2011|| Attack d'Owen Sound || Coupe Memorial || 4|| 1|| 1|| 2|| 2|| || || || || 
|-
| 2011-2012|| Avangard Omsk || KHL || 16|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2011-2012 || Omskie Iastreby || MHL || 34|| 20|| 13|| 33|| 18|| 16|| 8|| 3|| 11|| 10
|-
| 2012-2013 || Omskie Iastreby || MHL || 45|| 16|| 23|| 39|| 28|| 17|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 2012-2013|| Avangard Omsk || KHL || 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -||- || -|| -
|-
| rowspan=2|2013-2014|| Avangard Omsk || KHL || 41|| 4|| 3|| 7|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Iermak Angarsk || VHL || 12|| 1|| 7|| 8|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Avangard Omsk || KHL || 46|| 3|| 4|| 7|| 10|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| rowspan=2|2015-2016 || Metallourg Novokouznetsk || KHL || 9|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Severstal Tcherepovets || KHL || 16|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Severstal Tcherepovets || KHL || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 ||  Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Spoutnik Nijni Taguil || VHL || 4 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Metallourg Novokouznetsk || KHL || 10 || 1 || 0 || 1 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Neftianik Almetievsk || VHL || 13 || 3 || 4 || 7 || 20 || 5 || 1|| 0 || 1 || 2
|-
| 2017-2018 || Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk || VHL || 49 ||15|| 16 ||31 ||20 ||6 ||0 ||2 ||2 ||1
|-
| 2018-2019 || Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk || VHL || 34|| 2|| 6||8 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Iougra Khanty-Mansiïsk || VHL || 14|| 1|| 5|| 6|| 4|| 3|| 0|| 0||0 ||0
|-
| 2019-2020 || Iougra Khanty-Mansiïsk || VHL || 23|| 2|| 2|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HK Nioman Hrodna || Ekstraliga || 15 || 4|| 11|| 15 || || 11|| 1 || 4|| 5|| 10
|-
| 2020-2021 || Arlan Kokchetaou ||  Kazakhstan || 43 || 12 || 13 || 25 || 16 || 17|| 2 || 9 || 11 || 12
|-
| 2021-2022 || Arlan Kokchetaou || Kazakhstan || 42|| 12 || 22|| 34|| 20|| 18|| 6|| 3|| 9|| 8
|-
| 2022-2023 || Arlan Kokchetaou || Kazakhstan || 5|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || Beïbarys Atyraou || Kazakhstan || 23|| 7|| 7|| 14|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || DVTK Jegesmedvék || Erste Liga ||  || || || || ||

Au niveau international 

| 2010 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 2|| 4|| 6|| 4|| +2|| align="left"| Quatrième place

Références 

Naissance en mai 1992
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur de l'Attack d'Owen Sound
Joueur de l'Avangard Omsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Iermak Angarsk
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du Spoutnik Nijni Taguil
Joueur du Neftianik Almetievsk
Joueur du Torpedo Oust-Kamenogorsk
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk